79-й километр (платформа, Ленинградская область) — остановочный пункт Приозерского направления Октябрьской железной дороги, Россия.
 79 км (остановочный пункт) — остановочный пункт Криворожской дирекции Приднепровской железной дороги, Украина.
 79 км (остановочный пункт, ПК9) — остановочный пункт Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги, Россия.
 79 км (Кемеровская область) — разъезд (тип населённого пункта) в Топкинском районе Кемеровской области, Россия.